ASB Classic 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2015 является 30-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 5 по 10 января 2015 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ана Иванович
 Парный турнир —  Мария Санчес /  Шэрон Фичмен

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представительниц Топ-20 мирового рейтинга. Первой сеянной стала 8-я ракетка мира Каролина Возняцки. Датчанка дошла до финала, где проиграла третьему номеру посева Винус Уильямс. Американка, которая в прошлом году дошла до финала в этом розыгрыше смогла выиграть главный приз соревнований. Прошлогодняя победительница Ана Иванович не защищала свой титул. В основном турнире приняло участие две представительницы России: Елена Веснина, которая сумела выйти в четвертьфинал, где проиграла победительницу турнира Уильямс и Светлана Кузнецова, которая проиграла уже в первом раунде.

В парном турнире победу одержали итальянки Роберта Винчи и Сара Эррани. Прошлогодние чемпионки Мария Санчес и Шэрон Фичмен защищали свой титул, но выбыли уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Винус Уильямс обыграла  Каролину Возняцки со счётом 2-6, 6-3, 6-3.
 Уильямс выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 46-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Возняцки сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 38-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К. Возняцки
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ю. Глушко
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я. Викмайер
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=0
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Т. Таунсенд
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ю. Гёргес
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А. Татишвили
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Л. Градецкая
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= С. Кузнецова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=66
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Б. Заглавова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ш. Схеперс
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Пуиг
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Эракович
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К. Флипкенс
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю. Ларссон
| RD1-score14-1=61
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=63

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р. Винчи
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= К. Вандевеге
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Возняцки
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Т. Таунсенд
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ю. Гёргес
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Л. Градецкая
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Б. Заглавова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Эракович
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Флипкенс
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= К. Вандевеге
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Возняцки
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ю. Гёргес
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Б. Заглавова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= К. Вандевеге
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= К. Возняцки
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Б. Заглавова
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Роберта Винчи /  Сара Эррани''' обыграли  Сюко Аояму /  Ренату Ворачову со счётом 6-2, 6-1.
 Винчи и Эррани выигрывают свой 1-й парный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2015

 Международные турниры WTA

 Heineken Open 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2015 года
2015